Grote Beer (Ursa Major) - sterrenbeeld
 Grote beer (Arctia caja) - vlinder
 Groote Beer (schip, 1944) - een tot passagiersschip verbouwd Victory troepentransportschip
 Grote Beren - boekenreeks